30×29 мм, ВОГ-17, Выстрел осколочный гранатомётный — 17 модель — советский и российский гранатомётный выстрел, имел различные модификации.

История 
Выстрел ВОГ-17 («Выстрел осколочный гранатомётный») был разработан в научно-производственном объединении «Базальт» в конце 1960-х годов в качестве боевого припаса для автоматического гранатомёта АГС-17. Механические взрыватели для выстрелов ВОГ-17, ВОГ-30 и модификаций были разработаны Научно-исследовательским технологическим институтом в Балашихе.

Описание 
Выстрелы ВОГ-17А и ВОГ-17М состоят из осколочной гранаты, порохового/метательного заряда и головного взрывателя мгновенного действия.

Корпус гранаты стальной тонкостенный, химически зачернён, внутри корпуса имеется осколочная рубашка с полуготовыми осколками (спираль из насечённой проволоки прямоугольного сечения).

Пороховой заряд выстрела ВОГ-17А предназначается для сообщения гранате начальной скорости. Он состоит из гильзы, капсюля-воспламенителя и нитроглицеринового пороха.

Головной взрыватель ударного действия служит для взрыва гранаты при встрече её с целью. Головной взрыватель состоит из ударного (инерционного) и воспламенительного механизмов и предохранительного механизма дальнего взведения.

Взрыватель взводится на расстоянии 10—60 метров от дульного среза гранатомёта, что обеспечивает дополнительную безопасность при стрельбе.

Гранаты ВОГ-17А и ВОГ-17М в боевом снаряжении окрашены в чёрный цвет.

Типы боеприпасов 
Разработаны и выпускаются несколько вариантов 30-мм выстрелов:
 ВОГ-17А (индекс 7П36) — осколочная граната с взрывателем мгновенного действия ВМГ — одна из первых, теперь уже устаревших, модификаций. Корпус гранаты окрашен в чёрный цвет. Кроме того, производится в Болгарии под наименованием 30 mm HE Round IO-30
 ВОГ-17М — модернизированный вариант ВОГ-17А образца 1971 года. Взрыватель ВМГ-М оснащён устройством самоликвидации, замедлитель рассчитан на 25 секунд. Корпус гранаты окрашен в чёрный цвет.
 ВОГ-17МУ — осколочная граната
 ВОГ-30 — усовершенствованный вариант, разработан в 1980-е годы, имеет более мощное осколочное действие, а также автономную герметизацию метательного заряда в гильзе
 ГПД-30 — новый тип осколочной гранаты, разрабатывался с 1999 году ЦКИБ СОО; выстрел ВОГ-30Д увеличил дальность стрельбы  на 25 %, за счёт оптимизации аэродинамической формы гранаты.
 ВУС-17 — практический выстрел, вместо заряда ВВ снаряжён пиротехническим составом оранжевого дыма, обозначающим место падения гранаты.
 учебный выстрел — применяется для обучения действиям с оружием, не имеет снаряжения. Граната с гильзой дополнительно скреплены осевым винтом для предупреждения демонтажа патрона в результате многократных манипуляций в служебном обращении. В очко гранаты ввёрнута холостая втулка, повторяющая форму и размеры взрывателя.
 RHV-HEF — выстрел производства болгарской компании «Арсенал»
 RHV-TP — выстрел производства болгарской компании «Арсенал»
 T-M93P1 — выстрел производства сербской компании «Застава Оружие»
 VG-M93 — учебный выстрел производства сербской компании «Застава Оружие» (с инертным снаряжением)
 VMG-M93 — учебный выстрел-маркер производства сербской компании «Застава Оружие»

ТТХ 
 Длина выстрела — 132 мм
 Длина гильзы — 28 мм
 Длина гранаты — 113 мм
 Вес выстрела — 0,35 кг
 Вес гранаты — 0,28 кг
 Вес ВВ — 36 грамм
 ВВ — А-IX-1 (95 % гексоген, 5 % флегматизаторы)
 Площадь поражения — 70 м²
 Предполагаемая площадь поражения должна быть овальной.
 Расчётный радиус поражения ударной волной — 1,2 м
 Расчётный радиус сплошного поражения осколками — 7 м

Работа частей и механизмов выстрела к гранатомёту 
До выстрела жало ударного механизма взрывателя упирается своим буртиком в заслонку предохранительного механизма, удерживаемую от разворота стопором, и поэтому оно не может наколоть капсюль-детонатор.

При выстреле от удара бойка затвора по капсюлю-воспламенителю порохового заряда взрывается капсюльный состав и воспламеняются пороховой заряд. Образовавшиеся при сгорании порохового заряда газы выбрасывают гранату из канала ствола. Капсюль-воспламенитель воспламенительного механизма взрывателя при выстреле под действием силы инерции от линейного ускорения гранаты сжимает пружину и накалывается на жало.

Луч огня от капсюля-воспламенителя через отверстие во втулке с осью зажигает пороховой состав предохранительного механизма, который на расстоянии 10—30 м от дульного среза ствола гранатомёта заканчивает горение, и стопор, освободившись от порохового состава и поднимаясь под действием пружины, освобождает заслонку; заслонка, поворачиваясь под действием поворотной пружины и центробежной силы, открывает путь жалу ударного механизма. При встрече с целью (преградой) мембрана с колпачком, деформируясь, продвигает стержень с жалом ударного механизма и жало накалывает капсюль-детонатор, который взрывается и вызывает взрыв разрывного заряда гранаты. При этом пружина и корпус гранаты дробятся на осколки, которые и поражают живую силу противника.

Гранаты и самодельные взрывные устройства на базе ВОГ-17 
В связи с распространённостью и относительной легкодоступностью боеприпаса ВОГ-17 во время Первой и Второй чеченских войн, они стали использоваться представителями НВФ как самодельные взрывные устройства (СВУ). Получившие от российских военнослужащих ироничное название «хаттабка» (или «хаттабчик») по имени известного полевого командира Хаттаба, ВОГ-17 использовались в качестве основы для изготовления ручных гранат и противопехотных мин. Неизвестно, для чего объединили гранатомётный выстрел и гранатный запал, который всегда дефицитнее само́й гранаты; по одним данным, использовались запалы учебных гранат, не так жёстко учитывавшиеся, по другим — мощность сравнима с РГД-5 при значительно меньшем весе, и можно взять больший боезапас. СВУ на основе ВОГ-17 также применялись террористами для минирования помещений во время терактов на Дубровке и в Беслане.

Впоследствии «хаттабки» находили и в Сирии.

В Болгарии фирма «Arcus» стала выпускать «хаттабки» промышленно под названием AR-ROG — это выстрел ВОГ-17, оснащённый запалом УЗРГМ

В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины обеими сторонами гранаты ВОГ-17 использовались в качестве противопехотных мин, а также сбрасывались с кустарно переделанных гражданских дронов.

Оружие, использующее выстрел 
 АГС-17
 АГС-30
 РГ-1 "Поршень"
 ТКБ-0249 "Арбалет"
 Автоматический ручной гранатомёт Барышева

См. также 
 Выстрел гранатомётный ВОГ-25
 РГ-1 «Поршень»

Примечания

Ссылки 
 ВОГ-17, ВОГ-17М, ВОГ-30, ВУС-17

Активные гранатомётные выстрелы
Гранаты СССР
Военная продукция Научно-исследовательского технологического института имени П. И. Снегирёва
Военная продукция НПО «Базальт»
Появились в 1960 году в СССР